Исаа́к — мужское имя библейского происхождения. Происходит от еврейского имени  Ицхак, в буквальном переводе с иврита «Тот, который будет смеяться».

В форме Isaak, Isaac и др. существует у многих народов. С английского языка в последние десятилетия передаётся на русском как «Айзек». Народная форма — Исак.

Известные носители:

Исаак 
 Исаак — ветхозаветный патриарх, сын Авраама и Сарры.
 Исаак (христианский писатель) (IV—V века) — автор книги «О святой Троице и воплощении Господа».
 Исаак — экзарх Равенны в 625—643 гг.
 Исаак (сирийские патриархи)
 Исаак Альбенис (1860—1909) — испанский композитор и пианист.
 Исаак Ангел (1156—1204) — византийский император.
 Исаак Антадзе (1900—1978) — советский актёр.
 Исаак Антиохийский (ум. ок. 460) — пресвитер антиохийской церкви.
 Исаак Ньютон (1642—1727) — английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики и математического анализа.
 Исаак Бабель (1894—1940) — русский советский писатель.
 Исаак Башевис-Зингер (1904—1991) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1978).
 Исаак Борецкий (XV век) — новгородский посадник, муж знаменитой Марфы-посадницы.
 Исаак Дунаевский (1900—1955) — советский композитор.
 Исаак из Корбейля (XIII век) — французский иудейский ритуалист, автор «Малой книги заповедей».
 Исаак Левитан — художник-передвижник.
 Исаак I Комнин (ок. 1005—1061) — византийский император.
 Исаак Кордовский (IX век) — мученик.
 Исаак (Мокринский) (ум. 1724) — архимандрит Далматовского Успенского монастыря, писатель.
 Исаак Сирин Ниневийский (VII век) — христианский писатель-аскет.
 Исаак Слепой (1160—1235) — знаменитый каббалист Жеронской школы.

Другое 
 Исаак — сомалийский клан.

Айзек 
 Айзек (Isaac) — главный герой и первый персонаж игры The Binding of Isaac (Жертвоприношение Исаака), прототипом которого является библейский герой.
 Айзек Адамсон — американский прозаик, автор популярной серии детективов о приключениях журналиста Билли Чаки в Японии.
 Айзек Азимов (другой вариант написания имени — Исаак Озимов; ; 1920—1992) — американский писатель-фантаст.
 Aйзек (Исаак) Кларк — главный персонаж игры Dead Space.
 Айзек (Исаак) Кляйнер — персонаж игр Half-Life и Half-Life 2.
 Айзек Лейхи — персонаж сериала «Волчонок». Сыгран актёром Дэниелом Шарманом.
 Айзек Мендес — персонаж сериала «Герои». Сыгран актёром Сантьяго Кабрера.
 А́йзек или Исаа́к Ме́ррит Зи́нгер (, 1811—1875) — американский изобретатель и промышленник.
 Айзек (Айк) Соллес — герой романа Песнь моряка американского писателя Кена Кизи.
 Айзек Нетеро — персонаж манги и аниме Hunter x Hunter. 12 председатель Ассоциации Охотников.
 Айзек Стерн (также Исаак Стерн, , 1920—2001) — американский скрипач.
 Айзек Хейз () — американский ритм-энд-блюз-музыкант.
 Айзек Хэмпстед-Райт (род. 1999) — английский актёр.

Фамилия
 Айзек, Джонатан (род. 1997) — американский профессиональный баскетболист.
 Айзек, Крис (, род. 1956) — американский исполнитель и автор песен.
 Айзек, Оскар (, род. 1979) — гватемальско-американский актёр.
 Айзик, Мони — разработчик техники Коммандо Крав-мага (ККМ), называемой также «системой боя на выживание».

Ицхак 
 Ицха́к Рабин (1922—1995) — израильский политик и генерал.
 Ицхак Шамир (1915—2012) — израильский политик.
 Ицхак Альфаси
 Ицхак бен Шмуэль из Дампьера
 Ицхак из Воложина

Фамилия 
 Ицхак, Йоав

Ицхок 
 Ицхок Лейбуш Перец (1851—1915) — еврейский писатель, классик еврейской литературы на идише.
 Ицхок Фихман (1921—2011) — советский египтолог и папиролог, библиограф, переводчик.

См. также 
 Исаакий

Мужские имена
Библейские имена
Русские мужские имена
Имена еврейского происхождения
Страницы значений:Тёзки